Дайя-Нуэва (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 7,10 км². Население — 1 938 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Daya Nueva
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Аликанте